Der Wettbewerb um die Copa do Brasil de Futebol Feminino 2007 war die erste Austragung des nationalen Verbandspokals im Frauenfußball der Confederação Brasileira de Futebol (CBF) in Brasilien.

Erster Pokalsieger wurde die Frauenmannschaft des Saad Esporte Clube, welcher damals noch in Águas de Lindóia im Bundesstaat São Paulo beheimatet war. Die Frauenfußballabteilung aber war bereits in Campo Grande im Bundesstaat Mato Grosso do Sul installiert und ist unter der offiziellen Bezeichnung Mato Grosso do Sul Futebol Clube für diesen Staat im ersten Pokalwettbewerb angetreten.

Modus 

Der Wettbewerb wurde in zwei Phasen, gefolgt von einem Halbfinale, einem Spiel um Platz 3 und dem Finale ausgetragen.

In der ersten Phase wurden die zweiunddreißig teilnehmenden Mannschaften zu sechs Gruppen, zwei je acht und vier je vier Teams, aufgeteilt. In einem K.o.-Modus mit Hin- und Rückspiel wurden die sechs Gruppenbesten ermittelt die sich für die zweite Spielphase qualifizierten. Zusätzlich konnten sich auch die jeweils besten Zweiten aus den Gruppen A, B, C und D, E und F weiterqualifizieren.

In der zweiten Phase wurden die acht übrigen Teams in zwei Gruppen aufgeteilt, wo sie je einmal gegen jeden Gruppengegner antraten. Die jeweils besten zwei einer Gruppe qualifizierten sich für das Halbfinale.

Im Halbfinale spielten die jeweiligen Gruppensieger ein Mal gegen den Zweitplatzierten. Die hier unterlegenen Teams trugen darauf das Spiel um Platz 3 aus, während die Halbfinalsieger das Pokalfinale zu bestreiten hatten.

Teilnehmende Vereine

Erste Phase

Gruppe A 
Spielaustragungen zwischen dem 30. Oktober und 26. November 2007.

Gruppe B 
Spielaustragungen zwischen dem 30. Oktober und 26. November 2007.

Gruppe C 
Spielaustragungen zwischen dem 2. und 22. November 2007.

Gruppe D 
Spielaustragungen zwischen dem 2. und 22. November 2007.

Gruppe E 
Spielaustragungen zwischen dem 2. und 22. November 2007.

Gruppe F 
Spielaustragungen zwischen dem 2. und 22. November 2007.

Qualifikanten für die zweite Phase:
 Gruppe A: SC Genus
 Gruppe B: São Francisco EC
 Gruppe C: Saad EC
 Gruppe D: União Esportivo São José
 Gruppe E: SC Benfica
 Gruppe F: America FC
 SE Tiradentes (als bester Dritter der Gruppen A & B)
 Botucatu FC (als bester Dritter der Gruppen C, D,E & F)

Zweite Phase

Gruppe 1 
Spielaustragungen zwischen dem 29. und 4. Dezember 2007.

|}

Gruppe 2 
Spielaustragungen zwischen dem 29. und 4. Dezember 2007.

|}

Halbfinale 

Spielaustragungen zwischen dem 6. Dezember 2007.

|}

Spiel um Platz 3 

Spielaustragungen zwischen dem 8. Dezember 2007.

|}

Finale

Beste Torschützin

Weblink 

 www.rsssfbrasil.com – Saisonstatistik Copa do Brasil Feminino 2007.

Fußballsaison 2007
2007